

Боруцино — село в гміні Стенжиця Картузького повіту Поморського воєводства
 Боруцино — село в гміні Оконек Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Боруцино — село в гміні Полчин-Здруй Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства